Royaux de Montréal, équipe professionnelle de baseball ayant évolué à Montréal de 1897 à 1917 et de 1928 à 1960.
Royaux de Montréal, équipes de hockey sur glace de niveau junior et senior ayant évolué à Montréal de 1944 à 1961

Voir aussi 
 Royal de Montréal, ancienne équipe professionnelle de basketball.
 Royal de Montréal, équipe professionnelle de ultimate.
 Royals de Montréal, équipe de football canadien ayant évolué à Montréal en 1939.